Чемпіонат СРСР з футболу 1964 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 27 команд. Переможцем чемпіонату став клуб Локомотив (Москва).

Попередній етап

1 підгрупа

2 підгрупа

Фінальний етап

За 1 — 14 місця

За 15 — 27 місця

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 

1964
СРСР